Глен Ламбертсон () — американский физик, специалист в области физики ускорителей.

Обучался в Университете Колорадо (бакалавр, 1948), далее в Беркли (магистр, 1951). В дальнейшем на протяжении более 40 лет работал в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. По приглашению также работал в ЦЕРН (1993), Брукхейвенской национальной лаборатории (1995), SLAC (1995-98).

В самом начале своей карьеры занимался разработкой медленного резонансного вывода пучка протонов из 6 ГэВ ускорителя Беватрон на стационарную мишень. Был одним из членов команды, опубликовавшей открытие антинейтрона в 1956 году.

Разрабатывал систему стохастического охлаждения для протон-антипротонного коллайдера Тэватрон, и элементы диагностики пучка для него, такие как Шоттки-пикап. Был руководителем работ по изучению пучковых неустойчивостей и разработке систем обратных связей в электронном синхротроне Advanced Light Source, а в дальнейшем и для электрон-позитронного коллайдера PEP-II.

Участвовал в предварительной проработке неосуществлённого проекта адронного коллайдера на сверхвысокую энергию VLHC.

Обладатель ряда патентов на элементы систем выпуска пучка, в том числе на септум-магнит с железным ножом (т.н. магнит Ламбертсона).

Читал лекции на ряде международных школ по ускорительной физике (USPAS, CAS). Член Американского физического общества.

В 2006 году получил Премию Уилсона за развитие систем обратной связи для коллайдеров.

Примечания 

Физики-ускорительщики